GML steht für:
 Game Maker Language, eine Skriptsprache
 Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen
 IBM Generalized Markup Language, Vorläufer der Standard Generalized Markup Language (SGML)
 Generative Modelling Language, eine Programmiersprache zur Beschreibung von 3D-Formen
 Geography Markup Language, ein Datenformat zum Austausch raumbezogener Objekte
 Graph Modelling Language, ein Datenformat zum Modellieren von Graphen
 Flughafen Kiew-Hostomel (IATA-Code), ukrainischer Flughafen

GM-L steht für:
  (ISO-3166-2-Code), gambische Division

gml steht für:
 Mittelniederdeutsche Sprache (ISO-639-3-Code), historisches Entwicklungsstadium des Niederdeutschen

Abkürzung